Ernesto Taibi (1954. november 20. –) argentin nemzetközi labdarúgó-partbíró. Teljes neve: Taibi Ernesto Carlos A.

Pályafutása

Nemzeti partbíráskodás 
A küldési gyakorlat szerint rendszeres partbírói szolgálatot végzett. 1993-ban a FIFA JB felkérte a nemzeti labdarúgó-szövetségeket, hogy alakítsák meg az önálló asszisztensi (partbírói) keretet. Ezzel az intézkedéssel szétválasztották a mérkőzésvezetői és asszisztensi (megnövekedett feladatok) tevékenységet. A Primera División játékvezetőjeként 1999-ben vonult vissza.

Nemzetközi partbíráskodás 
Az Argentin labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi asszisztensnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1991-től tartotta nyilván asszisztensi keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül a spanyolt beszéli. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként. A nemzetközi asszisztensi tevékenységtől 1999-ben  FIFA JB korhatárát elérve vonult vissza.

Labdarúgó-világbajnokság
Az Amerikai Egyesült Államokban rendezték a XV., az 1994-es labdarúgó-világbajnokság döntő mérkőzéseit, ahol négy csoporttalálkozón, az egyik nyolcaddöntőn és a bronzmérkőzésen vették igénybe szolgálatát. Ez volt az első labdarúgó-világbajnokság, ahol ténylegesen külön tevékenykedtek a játékvezetők és a segítő partbírók. A partbírók még nem kapcsolódtak szorosan a delegált nemzeti játékvezetőjükhöz. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon:  6.

1994-es labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

Copa América
Bolívia rendezte a 37., az 1995-ös Copa América labdarúgó tornát, ahol a CONMEBOL JB partbíróként foglalkoztatta.

Források 

Argentin labdarúgó-játékvezetők
1954-ben született személyek
Élő személyek